Cette page contient les pages d'homonymie de Leçons de ténèbres et Leçon de ténèbres.

Leçons de ténèbres peut désigner :
 leçons de Ténèbres, un genre musical baroque lié à la liturgie catholique de l'Office des Ténèbres, illustré, entre autres, par François Couperin, Marc-Antoine Charpentier, Joseph-Hector Fiocco ou Michel-Richard Delalande ;
 Leçons de ténèbres, une œuvre de François Couperin de 1714 ;
 Leçons de ténèbres, une œuvre de Marc-Antoine Charpentier ;
 Leçons de ténèbres, une suite romanesque de Françoise Chandernagor ;
 Leçon de ténèbres, une pièce de théâtre de Patrick Kermann ayant paru en 1999 ;
 Leçons de Ténèbres, un album musical de 1994 du groupe Elend.

Leçon de ténèbres peut désigner :
 Leçon de ténèbre, le second tome de la série de bande dessinée IAN.

Autres 
 Trois Leçons des ténèbres, un texte de Roger Caillois, illustré par Pierre Albuisson et paru posthume en 1978
 Leçons de ténèbres, film de Vincent Dieutre sorti en 2000.

Notes et références